HESH steht für:
 Flughafen Scharm asch-Schaich in Ägypten (ICAO-Code)
 High Explosive Squash Head („Quetschkopf“), Munition, die beim Auftreffen auf das Ziel Plastiksprengstoff verteilt

HESH